Costa Rica deltog første gang i olympiske lege ved sommer-OL 1936 i Berlin og har fra og med sommer-OL 1964 deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Nationen deltog første gang i vinterlege i 1980 i Lake Placid.

Alle Costa Ricas fire hidtidige olympiske medaljer er vundet af søstrene Claudia Poll og Silvia Poll Ahrens i svømning.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Costa Ricas OL-statistik  på Sports-reference.com

Costa Rica ved sommer-OL
Costa Rica ved vinter-OL
OL